Ready Player One (film) - Amerikaanse film
 Ready Player One (boek) - boek van Ernest Cline, basis voor bovenstaande film